

Persone
 Alanna Masterson (1988) – attrice statunitense
 Bat Masterson, propr. William Barclay Masterson (1853-1921) – giurista e giornalista statunitense
 Christopher Masterson (1980) – attore statunitense
 Danny Masterson, propr. Daniel Peter Masterson (1976) – attore statunitense
 Fay Masterson (1974) – attrice e doppiatrice inglese
 Mary Stuart Masterson (1966) – attrice statunitense
 Peter Masterson (1934-2018) – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Whit Masterson – pseudonimo degli scrittori statunitensi Robert Wade (1920-2012) e H. William "Bill" Miller (1920-1961)

Altro
 Bat Masterson – serie televisiva statunitense
 Jill Masterson o Masterton – personaggio del romanzo Missione Goldfinger di Ian Fleming e dell'omonimo film
  Masterson of Kansas, in italiano I giustizieri del Kansas – film del 1954 diretto da William Castle